— пятый студийный альбом японской группы Wagakki Band. Вышел 14 октября 2020 года на лейбле Universal Music Japan в шести форматах: два CD (включая диск с инструментальными версиями), стриминг, первое издание со 144-страничным фотоальбомом, три первых издания с опциональными DVD или Blu-ray. Также было выпущено эксклюзивное издание , которое включает фигурки всех участников группы и копию Blu-ray с записью концерта Wagakki Band Japan Tour 2019 React -Shinsho- Final в театре «Йокосука Артс». В альбоме представлена песня «Sakura Rising», записанная при участии Эми Ли из группы Evanescence.

По словам участников группы, Tokyo Singing задумывался как их послание «полностью изменившемуся миру», созданное в год, когда «всё привычное перестало таковым быть».

Список композиций

Участники записи 
 Юко Судзухана — вокал
 Матия — гитара
 Бэни Нинагава — цугару-дзямисэн
 Киёси Ибукуро — кото
 Аса — бас-гитара
 Дайсукэ Каминага — сякухати
 Васаби — барабаны
 Курона — вадайко
 Эми Ли — вокал (6)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Tokyo Singing на официальном сайте Wagakki Band

Альбомы Японии
Альбомы на японском языке
Альбомы Wagakki Band